Gregor kan som auktorsförkortning betyda:

 František Gregor Jr
 Mary J.F. Gregor

Robotskapade auktorsförkortningar